Calle hace referencia a varios artículos:

Infraestructura
Calle, espacio urbano lineal.
Calle de rodaje, parte de la infraestructura de aeropuerto que permite conectar las zonas de hangares y terminal con la pista de aterrizaje
Calle (Venecia), típica de la ciudad de Venecia.

Geografía física
 Río Calle-Calle, en Chile.

en España 
 A Calle (Abegondo), lugar de la parroquia de Sarandós, concello de Abegondo.
 A Calle (Bóveda), lugar de la parroquia de Rubián, concello de Bóveda.
 A Calle (Beira), lugar de la parroquia de Beira, concello de Carral.
 A Calle (Sergude), lugar de la parroquia de Sergude, Carral|Sergude, concello de Carral.
 A Calle (Órdenes), lugar de la parroquia de Poulo, concello de Órdenes.
 A Calle (Puenteceso), lugar de la parroquia de Tella, concello de Puenteceso.
 A Calle (Sotomayor), lugar de la parroquia de Arcade, concello de Sotomayor.
 A Calle (Tomiño), lugar de la parroquia de Goián, concello de Tomiño.
 A Calle (La Vega), lugar de la parroquia de Meda, concello de La Vega.
 A Calle de Ferreiros,, lugar de la parroquia de Ferreiros, concello de El Pino.
 Calle das Rocas, lugar de la parroquia de Castro, concello de Narón.
 Calle do Sol, lugar de la parroquia de Gaibor, concello de Begonte.
 As Calles, lugar de la parroquia de Olas, concello de Mesía.